

Sport

X Football League (2001) – ex federazione di football americano fondata nel 1999 e attiva sul campo nel corso della stagione 2001
X Football League – federazione di football americano fondata nel 2018 e attiva sul campo a partire dalla stagione 2020